La population de la Finlande en 2020 est d'environ  d'habitants. Le pays est majoritairement peuplé de Finnois, les deux langues officielles de la Finlande sont le finnois et le suédois, ce dernier étant langue maternelle d'environ 5 % de la population finlandaise. Le pays possède également une minorité Sami, ayant environ  dans le nord de la région de Laponie. 70 % de la population finlandaise est luthérienne.

Évolution de la population

Projection démographique

Structure par âge

Famille, enfants et mariage
La taille des familles est passée en moyenne de  en 1950 à 2,7 en 1975. 24,4 % des familles étaient en 1975 sans enfant, quand 61,9 % des familles avaient des enfants, 11,8 % des familles était composées d'une femme et d'enfants, et 1,9 % d'un homme et d'enfants. Dans le milieu des années 1980, seulement 2 % des familles avaient 4 enfants ou plus, quand 51 % avaient 1 enfant, 38 % avaient deux enfants et 9 % avaient trois enfants. La population des personnes de moins de  est passée de 1,5 million de personnes en 1960 à 1,2 million de personnes en 1980.

Le taux de nuptialité est passé de  en 1950, soit  mariages, à  en 1984, soit  mariages. Ainsi la proportion de couples et de naissances hors mariage a fortement augmenté pendant cette période. L'âge moyen lors du mariage était en 1982 de  pour les femmes et de  pour les hommes, un âge moyen qui a fortement augmenté par rapport aux décennies précédentes.

Les divorces ont fortement augmenté entre 1950 et 1980 ; si en 1952, il y avait  divorces, ce nombre est passé à  en 1979.

Le taux de fécondité en Finlande est estimé à 1,35 enfant par femme en 2019.

Distribution de la population 

Avec une densité moyenne de , la Finlande est le troisième pays le moins dense d'Europe après l'Islande et la Norvège. La population est très inégalement répartie. Les plus fortes densités se retrouvent dans les secteurs côtiers du sud-ouest du pays. 64 % de la population vit dans un milieu urbain, dont 1 million dans l'agglomération de Helsinki. Alors qu'à l'inverse dans la région de Laponie, la densité n'est que de 2 /km.

Migration

Emigration 
Un grand nombre de Finlandais ont émigré en Suède après la Seconde Guerre mondiale, de par l'essor économique plus rapide de cette dernière. Ainsi durant les décennies 1960 et 1970, des dizaines de milliers partaient chaque année pour la Suède. L'apogée de ce mouvement a été l'année 1970, quand  se sont établis en Suède. Au total environ  se sont définitivement établies en Suède après la Seconde Guerre mondiale. Cette population étant composée de personnes jeunes, elle a eu un impact sur la main d'œuvre disponible et sur le taux de natalité de la Finlande. Mais durant la décennie 1980, l'économie finlandaise a décollé, mettant un terme à cette migration économique vers la Suède.

Immigration

Migration interne 
Les migrations internes ont été marquées après la Seconde Guerre mondiale par la cession par la Finlande de la Carélie à l'Union soviétique en 1944. , soit près de 10 % de la population de la Finlande de l'époque, ont alors émigré en Finlande.

Durant la période d'après-guerre, la Finlande a connu un fort exode rural, notamment dans l'est et le nord-est du pays vers le sud, plus urbain et industriel. L'exode rural a commencé dans les années 1950, et a été à son apogée dans les années 1960 et 1970. Ainsi entre 1951 et 1975, la province de Uusimaa a vu sa population passer de  à . Les régions en croissance démographique durant cette période sont les régions d'Åland, de Finlande occidentale, de Häme et de Kymi. Alors que les provinces qui ont perdu de la population sont celle de Carélie du Nord, de Mikkeli et de Kuopio.

Composition ethnique, linguistique et religieuse 

Le pays est majoritairement peuplé de Finnois. Les deux langues officielles du pays sont le finnois et le suédois, le premier étant langue maternelle d'environ 90 % de la population, le second de quelque 5 %. Le suédois est une langue officielle dans les municipalités ayant une proportion significative de locuteurs suédois, essentiellement dans l'ouest du pays de Ostrobotnie, jusqu'au sud-ouest du pays, y compris dans l'archipel d'Åland. Le same est parlé de manière officielle en Finlande à travers trois dialectes : le same skolt, le same d'Inari et surtout le same du Nord.

Références

Voir aussi

Articles connexes 
 Communauté somalienne de Finlande
 Samis

Liens externes 
 Statistics Finland : Volet démographique
 Statistics Finland : Tableaux récapitulatifs de statistiques démographiques importantes
 Statistique de la CIA
 Statistique  de l’ONU